Каджи (бирм. , ‘большая ка’) — первая буква бирманского алфавита, обозначает глухой велярный взрывной согласный. В составе бирманского слова каджи может быть и в инициали слога (бжитвэ) и в финали (этэ). Имена, начинающиеся на букву каджи, по бирманским астрологическим обычаям даются детям родившимся в понедельник.

Тэда (грамматика) 
 Ка — катавибэ, показатель агенса, подлежащего; тхвекхвайапьявибэ, показатель, близкий к исходному падежу; нэйапьявибэ, показатель принадлежности топониму; эчейнпьявибе, показатель прошедшего времени при существительном.
 Ча (салоупау — каджияйича) — показатель множественного числа при глаголе.

Бжитвэ

Кэтэ 
Кэтэ — этэ, одна из финалей бирманского слога.
  — Кэтэ — «Э»
  — Тавейдоу-ечха-кэтэ — «Ау»
  — Лончжетин-тэчаунгин-кэтэ — «Ай»

Омоглифы 
По причине графической простоты каджи является омоглифом нескольких букв:
 сирийской буквы хэ — ܗ
 малаяламской буквы накарам — ന
 грузинской буквы они — ო
 подстрочный вариант телугуанской буквы лакараму лаватту.

Бирманский алфавит
Буквы пали